Miejscowości w USA:
 Lakin – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
Gminy w USA:
 Lakin (ang. Lakin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Lakin (ang. Lakin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Lakin (ang. Lakin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
 Lakin (ang. Lakin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison